Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо има више значења:

 Општина Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику